Firozabad może dotyczyć: 
 Firozabad – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Firozabad – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh